Хорвати — слов'янський народ у південній Європі
 Хорвати — населений пункт у складі Загреба
 Хорвати — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю Словаччини.
 Білі хорвати — руське літописне плем'я, що мешкало у Карпатах

Див. також 
 Хорват — прізвище.
 Хорватія — сучасна середземноморська країна у Європі
 Біла Хорватія — долітописна країна, що охоплювала значні території у Чехії, Польщі й Україні
 Велика Хорватія — панславістична ідея хорватських радикальних націоналістів